Langesberg ist

der Name des Fußballspielers Yannick Langesberg
ein Teil des Landschaftsschutzgebiets Tiefes Tal/Langesberg/Höinger Berg in der Gemeinde Ense